Le gulden de l'Allemagne du Sud était la monnaie des États du sud de l'Allemagne entre 1754 et 1873. Ces États comprenaient le royaume de Bavière, le grand-duché de Bade, le royaume de Wurtemberg, Francfort et Hohenzollern.

Il était divisé en 60 kreuzer, chaque kreuzer valant 4 pfennig ou 8 heller.

Notes et références 

Monnaie moderne obsolète
Histoire économique de l'Allemagne
Monnaie allemande